Une récompense est un prix reçu en reconnaissance d'un service rendu :
 récompense sportive ;
 récompense musicale ;
 récompense de théâtre ;
 récompense de cinéma ;
 récompense de télévision ;
 récompense scientifique ;
 récompense à des éditeurs de jeux vidéo ;
 récompense à des joueurs de jeux vidéo ;
  d'une personne recherchée.
En droit, la récompense est une créance qui rectifie les mouvements de valeurs survenus pendant le mariage entre la communauté entre époux et les biens propres. En droit français de la famille, la récompense est un type de créance. 

En neurosciences, le système de récompense est un système fonctionnel cérébral localisé en partie dans le cerveau limbique.

Le jour des récompenses est le cinquième jour des sans-culottides dans le calendrier républicain de la Révolution française.

Voir aussi